Rupícola, del llatí rupes, -is, roca, i el sufix -cola (que es fan en les roques). Es refereix als organismes que creixen o habiten les roques
Dins de l'ambient rupícola es distingeixen els organismes: 
 casmòfits
 endolítics
 epilítics
 fissurícola
 glareícola
 litòfag
 saxàtil

 Hàbitat rupícola i ecosistema rupícola: l'hàbitat i ecosistema propi de les zones rocoses, especialment els penyasegats, tallats i forts pendents de la muntanya, litoral marí o fluvial.
 La vegetació rupícola, plantes rupícoles.
 La fauna rupícola o animals rupícoles:
Aus rupícoles, que fan el niu en roques.
Mamífers rupícoles, per exemple algunes cabres.

No s'ha de confondre amb Rupicola, que és un gènere d'ocells.

Notes 

Ecologia